Sanky (ukrainisch  oder Занки; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sanky (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn
 Sanky (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Sanky (Smijiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw